

Fordítás

Források 

 Központi statisztika 

Kongo~